Irodalom
 A föld örökösei (Los Herederos de la tierra), Ildefonso Falcones spanyol író regénye (2016)

 Filmművészet
 A föld örökösei (Los herederos de la tierra), a Netflix saját gyártású televíziós sorozata Yon González főszereplésével (2022)